PARM steht für:
 Panzer-Abwehr-Richtmine, z. B. DM-12 PARM
 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ehemalige mexikanische Partei

Parm steht für:
 Parm, schwedisches Heumaß

Siehe auch:
 Parms

Abkürzung